Питляр может обозначать:

 Питляр, Эсфирь Хаскелевна — российский литературовед.
 Питляр — село, Шурышкарский район, Ямало-Ненецкий автономный округ, Россия